Новопетровский сельский совет (укр. Новопетрівська сільська рада) — название сельских советов на Украине:

 Новопетровский сельский совет (Бердянский район) 
 Новопетровский сельский совет (Великобелозёрский район) 
 Новопетровский сельский совет (Высокопольский район) 
 Новопетровский сельский совет (Магдалиновский район) 
 Новопетровский сельский совет (Нижнесерогозский район)